

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Rakówek – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Przerośl 
 Rakówek – kolonia wsi Raków w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Rakówek – kolonia wsi Wolica w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Rakówek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Dubeninki

Zobacz też 
 Rakowo